Горюшино — название нескольких населённых пунктов:

 Горюшино — село в Заринском районе Алтайского края.
 Горюшино — деревня в Ленинском районе Тульской области.

См. также 
 Горюшкин